Pfarrkirche Rainbach bezeichnet:

 Pfarrkirche Rainbach im Innkreis
 Pfarrkirche Rainbach im Mühlkreis